Horvátország
Buići falu Poreč községben Isztria megyében
Buići falu Župa dubrovačka községben Dubrovnik-Neretva megyében